De Oostenrijkse voetbalbeker 1994/95 (Duits: ÖFB Memphis Cup 1994/95) was de 61ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 26 juli 1994 met de eerste ronde en eindigde met de finale op 5 juni 1995 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Karl Finzinger. Rapid Wien won de beker voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis door DSV Leoben met 1-0 te verslaan dankzij een treffer van Peter Guggi in de 20ste minuut.

Uitslagen

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 1994/95
Oostenrijks voetbalelftal in 1994
Oostenrijks voetbalelftal in 1995

1995
Bekervoetbal 1994/95